Woodhill (Auckland)
 Woodhill (Wangarei)